Дискография на германската поп група Монроуз.

Албуми 
Temptation (2006)
 Списък с песните
 Shame – 3:28
 Even Heaven Cries – 3:54
 Oh La La – 3:44
 No – 2:56
 I’m Gonna Freak Ya – 3:26
 Love Don’t Come Easy – 4:38
 Two of a Kind – 3:11
 Your Love Is Right Over Me – 4:34
 Work It – 3:52
 Do That Dance – 3:24
 Live Life Get By – 3:56
 Push Up on Me – 4:04

Strictly Physical (2007)
 Списък с песните
 Dangerous – 3:18
 Hot Summer – 3:31
 Strictly Physical – 3:41
 Rebound – 3:40
 What You Don't Know – 3:46
 Leading Me on – 4:00
 Golden – 3:07
 Sooner or Later – 2:45
 Just like That – 4:19
 Yesterday's Gone – 3:26
 Burning – 4:07
 Monrose Theme – 3:46
 Everybody Makes Mistakes – 3:55
 Shame (Радио версия)* – 3:30
 Even Heaven Cries (Сингъл версия)* – 3:00
(Бонус песните за PL изданието са обозначени с *)

Класации 
Студийните албуми и техните най-високи позиции в класациите: Германия (Гер), Австрия (Авт), Швейцария (Швц).

Сингли 
 Shame(2006)Лейбъл: Starwatch
 Even Heaven Cries(2007)Лейбъл: Starwatch
 Hot Summer(2007)Лейбъл: Starwatch
 Strictly Physical(2003)Лейбъл: Starwatch
 What You Don't Know(2007)Лейбъл: Starwatch
 We Love(2008)Лейбъл: Starwatch

Класации

DVD издания

Външни препратки 
 Официален сайт на Monrose

Дискографии на германски изпълнители